:
 Сливно — населений пункт у громаді Бреза  
:
 Сливно — населений пункт у громаді Лашко
:
 Сливно — громада в Дубровницько-Неретванській жупанії
 Сливно — населений пункт у громаді Руновичі 
 Сливно — населений пункт у складі міської одиниці Шибеник
 Сливно Равно — населений пункт, адміністративний центр громади Сливно